География может означать:

 Корея — географическая территория, включающая Корейский полуостров и прилегающие острова и объединенная общим культурно-историческим наследием;
 Корейский полуостров;
 Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) — государство в северной части Корейского полуострова;
 Республика Корея (Южная Корея) — государство в южной части Корейского полуострова;

Другие значения:

 «Корея» — пароход;
 «Корея» — периодическое издание КНДР, предназначенное для зарубежных читателей;
 «Корея сегодня» — периодическое (ежемесячное) издание КНДР, предназначенное для зарубежных читателей;
 «Корея» — японский футбольный клуб;
 «Корея: Забытая война» — компьютерная игра;
 «Новая Корея» — еженедельная газета;
 Korea — музыкальная группа.

См.также 
 Коррея
 Корей (значения)